Кома може да се отнася за:

 Кома – в медицината: особено състояние на безсъзнание;
 Кома – в астрономията: мъглявина, покриваща ядрото на комета;
 Кома или по-често несиметрична аберация – в оптиката: оптичен ефект, представляващ недостатък (аберация) на оптична система;
 „Кома“ — американски филм на режисьора Майкъл Крайтън от 1978 г.